La voz inglesa demigod corresponde al castellano «semidiós» y puede referirse a:

 Demigod, banda de death metal de Finlandia.
 Demigod, séptimo álbum de la banda polaca de black y death metal Behemoth publicado en 2004.
 Demigod, un videojuego de rol y estrategia desarrollado.